Bénévent-et-Charbillac: un comune del dipartimento delle Alte Alpi
Bénévent-l'Abbaye: un comune del dipartimento della Creuse
Nossage-et-Bénévent: un comune del dipartimento delle Alte Alpi
Bénévent-Grand-Bourg: una communauté de communes del dipartimento della Creuse
Cantone di Bénévent-l'Abbaye: un cantone del dipartimento della Creuse

Pagine correlate 
Benevento (disambigua)

Altri progetti